П'єр Моріс Марі Дюем (Дюгем) (,  — ) — французький фізик, математик, філософ та історик науки, член Французької АН з 1913.

Біографія 
Закінчив Вищу нормальну школу в Парижі (1884). У 1887–1893 — професор фізики у Лільському університеті, далі в 1893–1895 — у Ренні, з 1894 — професор теоретичної фізики в університеті Бордо.

Основні праці Дюгема присвячені проблемам гідродинаміки, електродинаміки, магнетизму, класичної термодинаміки та теорії пружності. П'єр Дюгем у своїх дослідженнях розглядав історію розвитку фізики як перехід від фізики якісної до фізики кількісної. Розкриття таємничої сутності явищ, що залежить від творчої інтуїції, замінюється їх точним описом.

Деякі праці

Мовою оригіналу 
 (1886). Le Potentiel Thermodynamique et ses Applications à la Mécanique Chimique et à l'Étude des Phénomènes Électriques. Paris: A. Hermann.
 (1888). De l'Aimantation par Influence. Suivi de Propositions Données par la Faculté. Paris, Gauthier-Villars et Fils.
 (1891). Cours de Physique Mathématique et de Cristallographie de la Faculté des Sciences de Lille. Paris: A. Hermann.
 (1891–1892). Leçons sur l'Électricité et le Magnétisme. Paris: Gauthier-Villars et Fils, tome I, tome II, tome III.
 (1893). Introduction à la Mécanique Chimique. Paris: G. Carré.
 (1894). Sur les Déformations Permanentes et l'Hysteresis. Bruxelles: Impr. de Hayez.
 (1895). Les Théories de la Chaleur.
 (1896). Théorie Thermodynamique de la Viscosité, du Frottement et des faux Équilibres Chimiques. Paris: A. Hermann.
 (1897–1898). Traité Élémentaire de Mécanique Chimique Fondée sur la Thermodynamique. Paris: A. Hermann.
 (1897). Les Mélanges Doubles: Statique Chimique Générale des Systèmes Hétérogènes. 
 (1898). Faux Équilibres et Explosions.
 (1902). Le Mixte et la Combinaison Chimique. Essai sur l'Évolution d'une Idée. Paris: C. Naud.
 (1902). Les Théories Électriques de J. Clerk Maxwell: Étude Historique et Critique. Paris: A. Hermann.
 (1902). Thermodynamique et Chimie: Leçons Élémentaires à l'Usage des Chimistes. Paris: A. Hermann.
 (1903). Recherches sur l'Hydrodynamique. Paris: Gauthier-Villars.
 (1903). Les Origines de la Statique. Paris: A. Herman, tome I, tome II.
 (1905). L'Évolution de la Mécanique. Paris, A. Hermann.
 (1906). La Théorie Physique. Son Objet, sa Structure. Paris: Chevalier & Riviére (Vrin, 2007).
 (1906). Recherches sur l'Élasticité. Paris: Gauthier-Villars.
 (1903–13). Études sur Léonard de Vinci, ceux qu'il a lus, ceux qui l'ont lu, 3 vol., Paris: A. Hermann.
 Première série : Ceux qu'il a lu et ceux qui l'ont lu, 1906 
 Deuxième série 
 Troisième série : Les précurseurs parisiens de Galilée, 1913 
 (1908). Josiah-Willard Gibbs, à propos de la Publication de ses Mémoires Scientifiques. Paris: A. Hermann.
 (1908). Sauver les Phénomènes. Essai sur la Notion de Théorie Physique de Platon à Galilée. Paris: A. Hermann (Vrin, 2005).
 (1909). Le Mouvement Absolu et le Mouvement Relatif. Paris: Impr. Librairie de Montligeon.
 (1911). Traité d'Énergétique. Paris: Gauthier-Villars, tome I, tome II.
 (1913–1959). Le Système du Monde. Histoire des Doctrines Cosmologiques de Platon à Copernic: tome I, tome II, tome III, tome IV, tome V, tome VI, tome VII, tome VIII, tome IX, tome X.
 (1915) La Science Allemande. Paris: A. Hermann.

Статті
 (1908). "La Valeur de la Théorie Physique," Journal de Mathémathiques Pures et Appliquées, Vol. XIX, pp. 7–19.
 (1908). "Ce que l'on Disait des Indes Occidentales avant Christophe Colomb," Journal de Mathémathiques Pures et Appliquées, Vol. XIX, pp. 402–406.
 (1909). "Note: Thierry de Chartres et Nicholas de Cues," Revues des Sciences Philosophiques et Théologiques, Troisième Année, pp. 525–531.
 (1911). "Sur les Petites Oscillations d'un Corps Flottant," Journal de Mathémathiques Pures et Appliquées, Vol. VII, Sixiéme Série, pp. 1–84.
 (1911). "Le Temps selon les Philosophes Hellénes," Part II, Revue de Philosophie, Vol. XIX, pp. 5–24, 128–145.
 (1914). "Roger Bacon et l'Horreur du Vide," in A.G. Little (ed.), Roger Bacon Essays. Oxford, at the Clarendon Press.
 (1915). "Quelques Réflexions sur la Science Allemande," Revue des Deux Mondes, Vol. XXV, pp. 657–686.
 (1916). "L'Optique de Malebranche," Revue de Métaphysique et de Morale, Vol. XXIII, No. 1, pp. 37–91.

В англійському перекладі 

Duhem, Pierre (1954). The Aim and Structure of Physical Theory. Princeton: Princeton University Press. 2nd. Ed., 1991. (excerpts: excerpt 1, & excerpt 2 "Heavenly bodies: Theory, physics and philosophy")
 "Physical Theory and Experiment," in Herbert Feigl & May Brodbeck (ed.), Readings in the Philosophy of Science. New York: Appleton-Century-Crofts, Inc., 1953, pp. 235–252.
 (excerpt)
  (excerpt: "The 12th century birth of the notion of mass which advised modern mechanics ... and void and movement in the void")
 Duhem, Pierre (1988). The Physicist as Artist: The Landscapes of Pierre Duhem. Edinburgh: Scottish Academic Press. ISBN 0707305349
 Duhem, Pierre (1990). "Logical Examination of Physical Theory," Synthese, Vol. 83, No. 2, pp. 183–188.
 Duhem, Pierre (1990). "Research on the History of Physical Theories," Synthese, Vol. 83, No. 2, pp. 189–200.
 Duhem, Pierre (1991). German Science. La Salle, Ill.: Open Court. ISBN 0812691245

В російському перекладі 
 Дюгем П. Физическая теория. Ее цель и строение (СПб., 1910).
 Дюгем П. Физика качества // Новые идеи в философии. Сб. 2. — СПб., 1912.

Примітки

Джерела 
 Володимир Іванович Вернадський і Україна. Т. 1, кн. 2: Володимир Іванович Вернадський. Вибрані праці — K., 2011. — 584 с.
 Гвоздяк В. М. Кількість та якість як вихідні визначення наукового аналізу (до історії проблеми) / Інститут філософії імені Г. С. Сковороди НАН України.

Посилання 
  

Члени Французької академії наук
Історики науки
Французькі фізики
Французькі математики
Французькі філософи
Випускники Вищої нормальної школи (Париж)